Традиционные (исторические, церемониальные) государства — особый род политической, социальной и культурной организации в ряде государств, при котором частью прав и прерогатив государственной власти наделены институты, не относящиеся к высшим, центральным и местным административным органам, но параллельно выполняющим часть функций каждого из этих уровней государственной власти. Т. Г. не стоит путать с термином чифдом (вождество) — хотя современном мире они занимают схожее положение, родо-племенная организация стоит на более низкой ступени эволюции общественного устройства.

К Т. Г. не относятся эмираты ОАЭ и султанаты Малайзии, так как каждый султанат или эмират является субъектом федерации, то есть осуществляет свой суверенитет напрямую. 
Джокьякарта представляет собой более сложный пример: она является субъектом федеративной Республики Индонезия, с особым статусом и наследственной формой правления, закрепленной за местной султанской династией. Тем не менее, статус Джокьякарты отличен от султанатов Малайзии или ОАЭ: она является Округом (а не султанатом), в которой по наследству передается пост губернатора (а не монарха). Таким образом, де-юре Султанат Джокьякарта, как и прочие султанаты Индонезии не имеет никакого особого законодательного статуса в Республике Индонезия, де-факто же существует параллельно республиканскому административно-территориальному делению, что не оспаривается (а де-факто признается) центральными властями.

Формирование 

Формирование традиционных государств как особой институции началось в период колониальной экспансии европейских держав в Азии, Африке и Океании. Мелкие государства этих регионов, переживавшие период феодальной раздробленности, были объединены в крупные колонии. С целью упрощения системы управления завоеванными народами, во многих колониях была сохранена традиционная социальная и политическая организация, местным правителям оставлена часть суверенитета.

Во второй половине XX в. бывшие колонии постепенно трансформировались в независимые государства. Причем, в подавляющем большинстве случаев территория, этнический и религиозный состав получивших независимость государств достался им в наследие от колониальной эпохи, имел противоречивый и искусственный характер. Так, к примеру, бывший Британский Протекторат Нигерия включал в себя исламскую империю Сокото народов фульбе и хауса (на севере), христианские города-государства йоруба на юге и языческие королевства народа игбо на востоке. Такой пестрый состав новообразованного государства позволил сохранить традиционным правителям своё политическое и религиозное влияние — так как именно они (а не центральное правительство), представляют интересы конкретного народа, с его традициями, верованиями и культурой.

Правительства большинства образованных из бывших колоний государств не решились провести наступление на монархов, пользовавшихся огромным авторитетом среди местного населения. Там, где попытки такого наступления предпринимались (Чад и Уганда в 1960—1980-е гг., Конституционная поправка 1967 г. в Нигерии), они показали свою неэффективность, а традиционные правители вскоре были восстановлены в правах.

Статус 
«Традиционные государства» не являются субъектами международного права и объектами административно-территориального деления (за редким исключением). Их статус почти никогда не обозначен в конституции, а регламентирован отдельными законами, указами, а иногда только официальными заявлениями представителей высшей государственной власти. С другой стороны, в большинстве случаев центральные государственные органы власти (ровно как и представляющие её на местах институты), не будут считаться легитимными среди местного наслеления, если их законность не «утвердит» традиционный правитель. Также, если центральная государственная власть намеревается провести какие-либо преобразования, осуществить экономические либо социальные проекты на конкретной территории, она обязательно заручается поддержкой местного правителя. То же касается и выборов: поддержка традиционного монарха или вождя почти всегда обеспечивает кандидату поддержку местного электората.

Законодательно за Т. Г. закреплены функции самого разнообразного характера — исполнительные, судебные, религиозные, и даже законодательные (в основном, реализация норм обычного права, действующих строго на определенной территории) — что позволяет говорить о параллельном «государстве в государстве».

Традиционные государства также не следует рассматривать в качестве непризнанных государств — в отличие от последних, Т. Г. не ведут сепаратистской борьбы, никогда не заявляли о намерениях провозгласить суверенитет и добиваться международного признания (за исключением султаната Сулу).

Реставрация исторических государств 
Вопреки мнению ряда исследователей о декоративной, «туристической» функции Т. Г., они играют важнейшую роль в жизни народов, потерявших государственный суверенитет. Осознание этого привело к нескольким всплескам реставрации Т. Г. в различных частях мира.
Так, в ещё в 1970-е гг. были восстановлены султанаты на территории Республики Чад, а за эмирами и королями в Нигерии законодательно закреплено право на установление и сбор собственных налогов. К 2008 г. были восстановлены во всех правах королевства на территории Республики Уганды, лишенные своего статуса в 1960-е гг. В том же 2008 году, после ухода президента Сукарно, были реставрированы несколько султанатов на территории Индонезии (в том числе древнейший на территории страны султанат Палембанг, упраздненный ещё в 1825 г. голландцами).

Список исторических государств

Бенин 
 Королевство Абомея (Дагомея)

Ботсвана 
 Королевство Бамангвато

Буркина-Фасо 
 Королевство Вогодого (ст. — Уагадугу)
 Королевство Ятенга (ст. — Гурси)

Восточный Тимор

Гамбия 
 Королевство Мандинга

Гана 
 Федерация (империя) Ашанти (ст. — Кумаси):
 Королевство Гу (Нкран)
 Конфедерация Акуапем
 Королевство Акропонг
 Королевство Акваму
 Королевство Акьем Абуаква
 Королевство Акьем Котоку
 Конфедерация Асантеман
 Королевство Ассин Апименем
 Королевство Ассин Атадансо
 Королевство Боно-Текьиман
 Королевство Денькира
 Королевство Двабен
 Королевство Манья Кробо
 Бывшие вассалы Ашанти:
 Королевство Гонджа (Нгбанья)
 Королевство Мампруси (Дагбамба)
 Королевство Ва
 Королевство Анло
 Королевство Пеки
 Королевство Дагомба (Дагбон)

Индонезия 
На территории страны находятся 64 небольших султанатов и княжеств.
 Молуккские острова: Султанат Тернате
 Молуккские острова: Султанат Тидоре
 о. Калимантан: Султанат Мемпавах
 о. Суматра: Султанат Дели
 о. Суматра: Султанат Палембанг
 о. Суматра: Султанат Риау-Линга
 о. Суматра: Султанат Сиак
 о. Ява: Султанат Джокьякарта
 о. Ява: Султанат 
 о. Ява: Раджанат  (о. Ява)
 о. Ява: Сухунанат Суракарта

Камерун 

 Ламидат Адамаву
 Султанат Бамум
 Королевство Бафут
 Королевство Бан
 Королевство Банджун (Баменджун)
 Королевство Дуала
 Султанат Мандара (Мара)
 Ламидат Марва
 Ламидат Рей-Буба

Демократическая Республика Конго 
 Королевство Конго
 Королевство Куба
 Королевство Лоанго
 Королевство Луба
 Королевство Руунд (Луунда)

Республика Конго 
 Королевство Теке (Батеке) — упразднено в 1961 году, восстановлено в 1991 г.

Кот-д’Ивуар 
 Королевство Абронс

Малави 
 Королевство Малави

Малайзия 
На правах субъектов федерации, в состав Малайзии входит 7 султанатов и 2 княжества: Перлис и Негри-Сембилан. Последний, в свою очередь, является конфедерацией из 10 княжеств, статус которых де-юре никак не отражен законодательно в административно-территориальном делении страны. Таким образом, их можно рассматривать, как Т. Г.
 Княжество Рембау
 Княжество Джохол
 Княжество Джелебу
 Княжество Улу-Муар
 Княжество Терачи
 Княжество Гунонг-Пасир
 Княжество Джемпол
 Княжество Срименанти (удел верховного правителя Негери-Сембилан)
 Княжество Сунгей-Уджонг (10-е княжество, присоединилось к Конфедерации Девяти в 1895 г.).

Мавритания 
 Эмират Тагант
 Эмират Трарза

Мозамбик 
 Королевство Маньика

Намибия 
 Племенное объединение Аман
 Племенное объединение Дамара
 Племенное объединение Мафуэ
 Племенное объединение хей хауан
 Племенное объединение гереро
 Королевство Ндонга
 Королевство Квалууди
 Королевство Квангали
 Племенное объединение кваньяма
 Племенное объединение витбуи

Непал 
 Княжество Мустанг (Царство Ло): 28 мая 2008 года республиканскими властями Непала была упразднена реальная власть раджей Мустанга, однако в то же время центральное правительство подтвердило, что признает династию как «символ сохранения культуры», «со всеми традиционными привилегиями…». Таким образом, Мустанг пополнил список Т. Г.

Нигер 
 Султанат Дамагарам (Зиндер)
 Королевство Досо
 Хаусанское царство Асир (Аир)
 Хаусанское царство Бауре
 Хаусанское царство Занго
 Хаусанское царство Гобир (Тибири)
 Хаусанское царство Нинга
 Султанат Кавар
 Султанат Маради

Нигерия 

По Декрету о местных органах управления (1976) на правителей традиционных государств возложено руководство советами вождей при правительствах штатов, поддержание правопорядка, подтверждено их право на установление собственных налогов и их сбор.
Также, за годы независимости в политической жизни Нигерии укрепилась традиция, согласно которой высшие чиновники и лидеры крупнейших партий назначаются «советниками» при дворах традиционных правителей: через эту должность подданство политика тому или иному монарху как бы подтверждается напрямую (а не является лишь «этнографической» формальностью, как в других странах Африки). Практически все президенты независимой Нигерии через этот институт также формально находились в подчиненном к определенному монарху положении — что является юридическим парадоксом.

Государства канури 
 Империя Канем (Борну)

Государства народа нупе 
 Эмират Нупе (Бида)

Государства народа эдо 
 Королевство Бенин

Государства йоруба 
 Королевство Ойо
 Город-государство Адо-Экити
 Город-государство Ибадан
 Город-государство Иво
 Город-государство Игбон
 Город-государство Игбохо
 Город-государство Иджана
 Город-государство Исейин
 Город-государство Илла (Илфа)
 Город-государство Икерре
 Город-государство Икойи
 Город-государство Ине-Ифе (Иле-Ифе)
 Город государство Илеша
 Город-государство Исейин
 Город-государство Кету
 Город-государство Огбомошо
 Город-государство Оде Ондо
 Город-государство Ошогбо
 Город-государство Шаки
 Город-государство Эгбе (Эгба)

Государства игбо и родственных племен 

 Города-государства, входившие в Конфедерацию Аро:
 Город-государство Арочукву
 Город-государство Аджалли
 Город-государство Арондижуогу
 Город-государство Игбене
 Город-государство Бонни
 Город-государство Брасс
 Город-государство Калабар (Эфик-Эбурути)
 Город-государство Нембе
 Город-государство Опобо

 Независимые города-государства (королевства):
 Королевство Абеокута
 Королевство Агбор
 Королевство Иджебу-Оде
 Королевство Итсекири (Варри)
 Королевство Эгбадо
 Королевство Энугу

Города-государства (эмираты) народа хауса, вошедшие в империю Сокото 

 Султанат Сокото
 Эмират Агоме
 Эмират Баучи (Раута)
 Эмират Бурми
 Эмират Буса
 Эмират Бенуэ
 Эмират Вангарава
 Эмират Гванду (бывшее царство Кебба или Кеббава, столица — Кебби)
 Эмират Гомбе
 Эмират Даура
 Эмират Джемаа
 Эмират Джос
 Эмират Дома
 Эмират Замфара
 Эмират Заззау (бывшее царство Зария) (столица — Зария)
 Эмират Илорин
 Эмират Йола
 Эмират Кадуна
 Эмират Казауре
 Эмират Кано
 Эмират Кассарава
 Эмират Кацина
 Эмират Кеффи
 Эмират Квотто
 Эмират Киама
 Эмират Контагору
 Эмират Лапаи
 Эмират Мури и Васе
 Эмират Нуман
 Эмират Хадеджиа
 Эмират Энгугу-Уку

Независимые государства хауса, возникшие после завоевания фульбе 
 Царство Аргунгу (новая Кеббава, столица — Аргунгу)
 Царство Абуджа (новая Зария, столица — Абуджа)

Другие традиционные государства 
 Конфедерация Аманваги
 Королевство Макурди

Палау 
На территории страны находятся 16 вождеств, которые соответствуют 16 штатам государства.

Уганда 
По Конституции 1995 года, четыре королевства (Буганда, Бусога, Буньоро и Рванзеруру) являются автономными административными единицами в составе Уганды.
 Королевство Алур
 Королевство Буганда- ликвидировано в 1966 г., восстановлено в 1993 г.
 Королевство Бусога — ликвидировано в 1967 г., восстановлено в 1993 г.
 Королевство Буньоро (Китара) — ликвидировано в 1967 г., восстановлено в 1993 г.
 Королевство Тесо
 Королевство Торо
 Королевство Анколе 
 Королевство Рвензеруру — упразднено в 1967 г., восстановлено в 2008 г.

Филиппины 
 Конфедерация Ланао — 28 султанатов на острове Минданао
 Султанат Минданао (Магинданао)
 Султанат Сулу

Чад 
 Султанат Багирми — ликвидирован в 1960 г., восстановлен в 1970 г.
 Султанат Вадаи — ликвидирован в 1960 г., восстановлен в 1970 г.

ЮАР 
Королевство Квазулу — после падения режима апартеида в 1994 г., зулусам был предоставлен ряд гарантий, включавших признание церемониальных полномочий короля, а историческое селении зулусов Улунди становилось церемониальной столицей всей провинции Квазулу-Натал.

Значение 

По мнению исследователей, традиционные короли являются гарантами сохранения старой культуры перед лицом неопределенного будущего.

Источники 
 В. Новиков — Традиционные вожди в современной Нигерии («Азия и Африка сегодня» № 4, 1980, с. 58-59).
 Алексей Алексеев — Все монархии мира 

Конституционное право